Goa, estat de l'Índia
 Goa Portuguesa, antiga colònia portuguesa part de l'Índia Portuguesa.
 Goa (ciutat)
 Nova Goa 
 Goa Vella o Goa Velha
 Districte de Goa
 Districte de North Goa
 Districte de South Goa
 Goa (Filipines)
 Goa (Botswana)
 Goah, Pakistan.